Olympic Park kan syfta på följande platser:

Australien 

 Sydney Olympic Park, stadsdel i Sydney, 
 Melbourne Sports and Entertainment Precinct, stadsdel i Melbourne,

Storbritannien 

 Queen Elizabeth Olympic Park, sportanläggning, England, Greater London,

USA 

 Olympic Park (park i USA, Florida), Miami-Dade County, 
 Olympic Park (park i USA, Illinois), Cook County, 
 Olympic Park (park i USA, New Jersey), Essex County, 
 Olympic Park (park i USA, Colorado), Arapahoe County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar